Florina est un nom qui peut faire référence à :

Toponymie 
Flórina, ville de Macédoine occidentale, Grèce.
Flórina (district régional), un district régional grec.

Prénom 

Florina est un prénom féminin porté principalement en Roumanie.

Nom de famille 

Florina est un nom de famille porté notamment en Indonésie et en Roumanie.

Botanique 
Florina est un cultivar de pommier domestique.

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom roumain
Homonymie de patronyme
Patronyme indonésien
Patronyme roumain